Pokolj u Zabilju bio je ratni zločin koji su počinile bošnjačko-muslimanske snage nad Hrvatima tijekom agresije na prostore Hrvata Srednje Bosne. Počinile su ga 5. rujna 1993. u hrvatskom mjestu Zabilju kod Viteza. Ubili su 13 zarobljenika, od čega 4 civila te 9 zarobljenih vojnika HVO.

Izvori 

Ratni zločini Armije RBiH nad Hrvatima u Ratu u BiH
Vitez